Satz von Bernoulli steht für verschiedene, von Personen aus der Familie Bernoulli aufgestellte, mathematische und physikalische Gesetze, insbesondere:
 von Daniel Bernoulli
Bernoulli-Gleichung
 von Jakob I Bernoulli 
Bernoulli-Differentialgleichung
Bernoulli-Verteilung
Bernoullische Ungleichung